Some Kind of Monster může být:

 Some Kind of Monster (píseň) – píseň skupiny Metallica z roku 2004
 Some Kind of Monster (EP) – EP skupiny Metallica z roku 2004
 Some Kind of Monster (film) – dokumentární film o skupině Metallica z roku 2004